Tatar peut faire référence :

Langage
 Le tatar est une langue appartenant au groupe des langues turques.

Patronymes
Daniel Tătar (1987-), footballeur roumain
Gülsüm Tatar (1985-], boxeuse turque
Maria Tatar, universitaire américain
Nur Tatar (1992- ), pratiquante de taekwondo turque
Peter Tatár (1953- ), politicien slovaque
Stanisław Tatar (1896–1980), général polonais
Tomáš Tatar (1990- ), joueur de hockey sur glace slovaque

Toponymie

Azerbaïdjan 
 Tatar, village situé dans la région de Zangilan.

Pologne 
 Tatar, un village dans la voïvodie de Łódź

Homonymie de patronyme